Cet article est relié à l'univers du manga JoJo's Bizarre Adventure et plus particulièrement à la cinquième partie.

Comme toujours, les noms des personnages sont reliés à un élément particulier, ici des aliments.

Polpo 

Il s'agit au début de l'histoire du supérieur de Bruno Buccellati. Il s'est laissé enfermé dans la prison du quartier, ce qui lui assure une protection à toute épreuve, tandis que ses hommes accomplissent les missions que lui enjoint le Boss. Pour rentrer dans sa bande, il estime devoir tester la confiance qu'il peut avoir envers le candidat. Pour cela, il lui donne un briquet, qui devra rester allumer une journée, s'il s'éteint, s'est la fin du test. À ce jour quasiment personne n'a réussi, mais en fait, ce test a surtout pour but de révéler des manieurs de Stand, en effet, si la flamme est rallumée (ce que font généralement les personnes qui passent le test et qui voient la flamme mourir), Black Sabbath, le propre Stand de Polpo attaque la personne avec une des flèches, du coup, le candidat meurt ou développe un Stand.

Giorno devra passer le test mais sera dès la deuxième heure confronté à Black Sabbath, qu'il vaincra avec l'aide de Koichi Hirose. Plus tard, après avoir finalement passé le test, Giorno tuera Polpo en transformant son pistolet en banane, que Polpo tentera par la suite de manger (ce qui actionnera la détente et lui trancha la tête par la même occasion)

Physiquement, Polpo ressemble assez à Jabba le Hutt, en fait, au début, Giorno le confond avec un lit. 

Son nom vient de l'italien : polpa, soit pulpe.

Mario Zucchero 

Le manieur du Stand Soft Machine, il travaille généralement avec Sale. On ne sait pas grand-chose de lui, Bucciarati use des capacités de Sticky Fingers et sépare la tête de Zucchero de son corps. Celui-ci est ensuite interrogé par le gang puis laissé inconscient.

Son nom de famille signifie sucre en italien.

Sale 

L'acolyte de Zucchero, manieur du Stand Craft Work. Il va affronter Guido Mista, et sera neutralisé d'une balle dans la tête (bien que Mista précise qu'il est toujours en vie), malgré ses capacités qui neutralisent normalement les forces cinétiques.

Son nom s'inspire du mot sel en italien.

Formaggio 

Un des membres du groupe d'assassinat de Risotto Nero. Il est spécialisé dans l'infiltration du fait de son Stand Little Feet. Il tentera de séparer le groupe de Buccellati et s'attaquera à Narancia en premier, mal lui en prendra, puisque ce dernier le tuera d'un barrage de tirs de son Aerosmith.

Son nom vient du mot fromage en italien.

Illuso 

Il s'agit de l'homme qu'envoie Risotto Nero à Pompei pour récupérer les informations du Boss à Buccellati. Il parviendra à se débarrasser successivement de Fugo, Abbacchio et Giorno, mais trouvera sa fin des mains du Stand de Fugo : Purple Haze.

Son nom, qui lui n'est pas relié à la nourriture, mais veut dire illusion, référence à son pouvoir.

Coco Jumbo 

C'est la tortue qu'envoie le Boss pour servir de transport à la bande de Buccellati. Elle se fera tuer accidentellement par ledit Boss, se trouvant dans le corps de Jean Pierre Polnareff à cause de Requiem.

Pesci et Prosciutto 

Ces deux truands font également partie du groupe de Risotto Nero. Prosciutto est clairement le cerveau du groupe, mais finalement, on s'aperçoit que c'est Pesci le plus dangereux des deux. En effet, si celui-ci est légèrement stupide, il n'en est que plus imprévisible et sans pitié. Pesci se réfère à Prosciutto par "aniki" ce qui signifie "grand frère" en japonais. Bien qu'aucun lien de parenté ne soit jamais confirmée entre les deux hommes il est notable que ce qualificatif désigne un supérieur chez les yakuzas, ce dont s'est probablement inspiré l'auteur.

En duo, ils n'ont pas leur pareil pour repérer des cibles cachées et les débusquer, en utilisant les pouvoirs conjugués de leur Stand.

Des noms, pesci veut dire poisson et prosciutto, jambon, ce toujours en italien.

Melone 

Travaillant généralement en solo, Melone fait partie comme les précédents de la bande de Risotto Nero. Son Stand n'est guère facile à manipuler, mais Melone est néanmoins assez doué pour cela. Il a probablement un peu trop confiance en son Stand et au fait qu'il n'ait pas besoin d'approcher la victime pour être dangereux, ce qui le conduira à sa perte puisque Giorno le tuera avec son propre Stand.

Ghiaccio 

L'ultime acolyte de Risotto Nero. Il est relativement fort, en particulier en combat rapproché, où il devient quasiment invincible; toutefois grâce à la ténacité, l'ingéniosité et la confiance mutuelle que se porte Mista et Giorno, ils parviendront à le tuer en prenant d'énormes risques.

Squalo et Tizziano 

Ce sont des hommes de mains du Boss. Ils sont très doués pour s'occuper de groupes adverses, grâce à leur Stands capables de semer la confusion parmi leurs opposants. Ils seront malgré tout abattus par Narancia qui s'isolera volontairement de ses compagnons pour déjouer leur stratégie, après quoi Aerosmith les transformera tous deux en passoires.

Carne 

Carne, qui fait partie de la garde rapprochée du Boss, a le mérite de posséder le Stand le plus increvable de l'univers de JoJo ! Mais, cela à un prix, en effet la mort de son utilisateur est l'élément déclencheur dudit Stand; Carne sera donc abattu par Mista, pour libérer le potentiel de Notorious B.I.G.

Risotto Nero 

Le chef des traitres qui ont fait sécession et on décider de renverser le Boss. Le plan de Risotto Nero consiste à capturer Trish Una, la fille du Boss, non pas pour l'attirer, mais bien parce que cette dernière, grâce à son Stand peut découvrir son identité sans jamais l'avoir vu. Risotto est de loin le plus fort de la bande et à cause de cela, il a une grande confiance en ses capacités (sans jamais se surestimer). Il livrera une bataille intense avec le boss, mais mourra finalement des trop grandes pertes de sang que lui a causées Aerosmith (que le Boss avait indirectement utilisé à son compte).

Secco et Cioccolata 

Un duo de barges s'il en est. Cioccolata est un ancien chirurgien qui l'était devenu pour le plaisir de pouvoir charcuter des gens. En fait n'importe quel patient qui avait le malheur de venir le voir finissait sur la table d'opération et était victime d'un accident. Secco fut l'un d'entre eux, mais protégé par son Stand, il survécu. Cioccolata s'allia donc à lui pour devenir un des duos les plus mortel du Boss, leurs Stand étant parfaitement complémentaires. La bande de Buccellati aura la bonne idée de les séparer, pour améliorer ses chances de victoires. Cioccolata finit donc pulvérisé par un formidable barrage de punch de Gold Experience (le plus long de toute la série avec 6 pages entières) et alors qu'il avait déjà été affaibli par les balles de Mista et par une auto mutilation, quant à Secco, Buccellati parvient à le neutraliser, mais il n'est pas certain qu'il soit vraiment mort.

Scolippi 

Il s'agit d'un sculpteur porteur de l'étrange Stand Rolling Stones. À cause de son pouvoir, on pense qu'il est à l'origine de meurtres inexpliqués. Buccellati et Mista lui mettront la main dessus, mais il s'en sortira après avoir expliqué la vraie nature de son pouvoir et ce qu'il implique pour Buccellati.

Personnage de JoJo's Bizarre Adventure
JoJo's Bizarre Adventure